Константи́н Вла́сьевич Лагу́тин (1866 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Калужской губернии.

Биография 
Из крестьян Лихвинского уезда Калужской губернии.Получил начальное образование. Был волостным старшиной.

28 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Калужского губернского избирательного собрания. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Активно в работе Думы не участвовал. После роспуска Думы был осуждён по обвинению в оскорблении его императорского величества.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 318.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 117.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 113. Лист 81; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141.

Примечания 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты